Trend kan syfta på:

 Trend (mode) – en tendens eller stil inom mode
 Trend (statistik) – en långsiktig utveckling för en variabel
 Trend Skov – en skog i Danmark
 Trend Å – ett vattendrag i Danmark

Se även 
 Marknadstrender
 Modefluga
 Sekulär trend
 Tidsanda